Tsegaye ist der Familienname folgender Personen:

 Ezra Tsegaye (* 1976), deutscher Grafiker und Comiczeichner
 Tirfi Tsegaye (* 1984), äthiopische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Tsegay (Begriffsklärungsseite)
 Tsega